James Petigru Boyce (1827–1888) – amerykański teolog
 Jim Boyce (ur. 1941) – australijski rugbysta
 Jim Boyce (ur. 1944) – działacz sportowy, wiceprezydent FIFA
 Jimmy Boyce (1947–1994) – brytyjski polityk